Hillerød CC Grand Prix 2022 var et dansk DCU licensløb. Det 139,4 km lange linjeløb blev kørt den 9. april 2022 med start og mål i Alsønderup. Løbet blev arrangeret af Hillerød CC, og var det andet eliteløb for herre A-klassen i den danske landevejssæson 2022. Der skulle køres otte omgang på en 17,4 km lang rundstrækning.

Sebastian Kolze Changizi fra  vandt løbet.

Resultat

Hold og ryttere

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

DCU licensløb 2022
Sport i Hillerød